Антов — фамилия; имеет женскую форму Антова.
 Антов, Валентин (род. 2000) — болгарский футболист.
 Антов, Павел Генрихович (1957—2022) — российский политический деятель и бизнесмен, в 2019 признан Forbes самым богатым депутатом России.